Ackley Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ackley Pond (Penobscot County, Maine)
 Ackley Pond (Washington County, Maine)
 Ackley Pond (Pennsylvania), im Bradford County